

Odonymes sans quantième 

De nombreux odonymes contiennent le mot « Mai » sans quantième et parfois sans que ce mot désigne le mois de l'année.

Odonymes avec quantième 

Les noms de plusieurs places ou voies, de pays ou régions francophones, contiennent le nom de ce mois, avec indication d'un quantième, sous différentes graphies.

Notes et localisations

Notes

Géolocalisations

Voir aussi

Articles connexes 
 Arbre de mai
 Belle de Mai

, 04